Brzeźce – wieś w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Stężyca 
 Brzeźce – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Białobrzegi 
 Brzeźce – wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa 
 Brzeźce – wieś w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna

Zobacz też 
 Kolonia Brzeźce